Blue Grass Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Blue Grass Township (Iowa)
 Blue Grass Township (Oklahoma)